Athenodoros (auch Athanadoros), lateinisch Athenodorus, ist der Name folgender Personen:

 Athanadoros, Bildhauer der rhodischen Schule, fertigte mit Hagesandros und Polydoros die 1512 in Rom wieder aufgefundene Gruppe des Laokoon
 Athenodoros Kordylion oder kurz Athenodoros, stoischer Philosoph
 Athenodoros Kananites oder Athenodoros von Tarsos, stoischer Philosoph
 Athenodoros (Söldnerführer), Anführer aufständischer Söldner in Baktrien
 Athenodorus von Byzanz, Bischof von Byzanz
 Athenodorus von Pontus, Bischof
 Vaballathus Athenodorus, römischer Gegenkaiser und Fürst von Palmyra
 Athenodorus (Isaurier), oströmischer Rebell